

Cinema
Beda – film del 1977 diretto da Dinara Asanova

Geografia
Beda – comunità non incorporata della contea di Covington (Alabama, Stati Uniti d'America)

Onomastica
Beda – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Beda il Venerabile – monaco e storico anglosassone
Francesco Beda – pittore italiano
Fritz Löhner-Beda – librettista, scrittore e autore musicale austriaco
Leonid Beda – militare sovietico
Mathieu Béda – calciatore francese
Pedro Beda – calciatore brasiliano